BiH:
 Bulozi (Rogatica, BiH), naselje u općini Rogatica
 Bulozi (Stari Grad Sarajevo, BiH), naselje u općini Stari Grad Sarajevo